Segestes (Germaan), Germaans leider.
 Segestes (geslacht), geslacht van rechtvleugeligen.